Schomers ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Schomers (* 1940), deutscher Architekt, Städtebauer und Hochschullehrer
 Michael Schomers (1949–2016), deutscher Journalist
 Peter Schomers (* 1962), deutscher Basketballtrainer